Vila Santa Marija ima više značenja:
 Vila Santa Marija (Kjeti)
 Vila Santa Marija (L'Akvila)
 Vila Santa Marija (Peskara)